Carmichael ima več pomenov.

 Carmichael - škotski klan iz vasi Carmichael, Južni Lanarkshire, Škotska.

Osebnosti 

 Alistair Morrison Carmichael (1965 – ), škotski politik.
 Amy Beatrice Carmichael (1867 – 1951), ameriška misijonarka.
 Chris Carmichael (1961 – ), ameriški kolesar, kolesarski in triatlonski trener.
 Crystal Carmichael, ameriški rokoborec.
 Daniel Archibald Carmichael mlajši, ameriški vojaški pilot in letalski as. 
 Franklin Carmichael (1890 – 1945), kanadski slikar.
 Gershom Carmichael (okoli 1672 – 1729), škotski filozof.
 Greg Carmichael (1953 – ), angleški kitarist in član skupine Acoustic Alchemy.
 Hoagland Howard »Hoagy« Carmichael (1899 – 1981), ameriški skladatelj, pianist, pevec, igralec in vodja orkestra.
 Ian Carmichael (1920 – ) angleški filmski, gledališki in radijski igralec.
 James Carmichael (1788 – 1812), kanadski poslovnež.
 James Carmichael (1894 – 1966), škotski politik.
 James Anthony Carmichael, ameriški glasbeni producent.
 James William Carmichael (1819 – 1903), kanadski poslovnež in politik.
 Lee Harold Carmichael (1949 – ), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Leonard Carmichael (1898 – 1973), ameriški vzgojitelj in psiholog. 
 Ricky Carmichael (1979 – ), ameriški motociklistični in avtomobilistični dirkač.
 Robert Daniel Carmichael (1879 – 1967), ameriški matematik.
 Sandy Carmichael (1944 – ), škotski igralec rugbyja.
 Stokely Carmichael (Kwame Ture) (1941 – 1998) trinidadsko-ameriški aktivist za človekove pravice.

Kraji 

 Carmichael, Kalifornija, mesto v ZDA.